SFV steht als Abkürzung für:

 Simple File Verification, Dateiendung .sfv, beinhaltet CRC32-Prüfsummen von Computerdateien
 Società Ferrovie Vicinali, eine Bahngesellschaft, die im Umfeld von Rom Vorortlinien betrieb
 Société Française de Vierzon, eine ehemalige französische Traktorenfabrik
 Standardfestverbindung, eine Variante der Standleitung (Datenübertragung) der T-Systems
 Statens fastighetsverk, eine schwedische Behörde zur Verwaltung staatlicher Immobilien

Fußball-Verbände:
 Saarländischer Fußballverband
 Sächsischer Fußball-Verband
 Salzburger Fußballverband
 Schweizerischer Fussballverband (französisch Association Suisse de Football (ASF); italienisch Associazione Svizzera di Football (ASF))
 Süddeutscher Fußball-Verband

weitere Verbände:
 Schweizerischer Fechtverband (französisch Fédération Suisse d'Escrime (FSE) ; italienisch Federazione Svizzera di Scherma (FSE))
 Schweizerischer Feuerwehrverband

Vereine:
 Schweizerische Falkner-Vereinigung (französisch Association Suisse de Fauconnerie), der Beizjagd-Verband der Schweiz
 Schweizerischer Forstverein (französisch Société forestière suisse (SFS))
 Solarenergie-Förderverein Deutschland e. V., Verein zur Förderung der Solarenergie

Medizin:
 Sandmückenfiebervirus
 Semliki-Forest-Virus
 Simianes Foamyvirus

SfV ist die Abkürzung für:
 Schule für Verfassungsschutz

Abkürzung